Allenville, un village situé dans l'Illinois ;
Allenville, un village situé dans le  Missouri ;
 , une communauté du comté de Winnebago dans le Wisconsin.